Eine Reiterprozession ist eine bestimmte Form traditioneller katholischer Prozessionen. 

Man unterscheidet
 Eulogiusritt, Aftholderberg
 Antlassritt, Tirol
 Colomansritt, Schwangau
 Gymnicher Ritt
 Blutritt in Weingarten
 Blutritt in Bad Wurzach
 Kötztinger Pfingstritt
 Leonhardifahrten und -ritte
 Osterreiten, der Lausitzer Sorben
 Georgiritte
 Wendelinusritt in Niedernzell